Подпорино — деревня в Ермолинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 3 улицы, зарегистрировано 4 садовых товарищества.

Расположено на левом берегу реки Даренки, примерно в 12 км на восток от Истры, высота над уровнем моря 193 м. Ближайшие населённые пункты: через реку за железной дорогой — Алексино, в 2 км на северо-восток Еремеево, Духанино в 1,5 км на северо-запад, у западной окраины деревни — платформа 159 км Большого кольца Московской железной дороги.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт муниципального образования сельского поселения Ермолинское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра